Echizen (provincie), een voormalige Japanse provincie, opgegaan in de prefectuur Fukui
Echizen (stad), een stad in de Japanse prefectuur Fukui
Echizen (gemeente), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukui